

Film és televízió 

 Falling (film, 2015)
 Falling (film, 2020)
 Ismeretlen fenevad (eredeti cím: The Falling vagy Alien Predators)
 The Falling (film, 2014)

Zene 
Stúdióalbumok

 Falling (Blue Peter-album), 1983
 Falling (Praga Khan-album), 2001
 Fallin (Tay Kewei-album), 2012

Dalok

Falling

 Falling (Alesso-dal), 2017
 Falling (Alison Moyet-dal), 1993
 Falling (Ant & Dec-dal), 1997
 Falling (Boom!-dal), 2001
 Falling (Bruce Guthro-dal), 1998
 Falling (Candice Alley-dal), 2003
 Falling (Cathy Dennis-dal), 1993
 Falling (Crooked Colours-dal), 2020
 Falling (Gravity Kills-dal), 1998
 Falling (Haim-dal), 2013
 Falling (Harry Styles-dal), 2019
 Falling (Julee Cruise-dal), 1990
 Falling (LeBlanc and Carr-dal), 1977
 Falling (Melba Moore-dal), 1986
 Falling (Montell Jordan-dal), 1996
 Falling (Trent Harmon-dal), 2016
 Falling (Trevor Daniel-dal), 2018

Fallin’

 Fallin’ (Alicia Keys-dal), 2001
 Fallin’ (Connie Francis-dal), 1958
 Fallin’ (Demy-dal), 2012
 Fallin’ (Jessica Mauboy-dal), 2017
 Fallin’ (Teenage Fanclub és De La Soul-dal), 1993
 Fallin’ (Why Don’t We-dal), 2020

Egyértelműsítő lapok